La nazionale di pallacanestro femminile italiana Under 19 è una selezione giovanile della Nazionale di pallacanestro femminile dell'Italia, ed è rappresentata dalle migliori giocatrici di nazionalità italiana di età non superiore ai 19 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Mondiali
2011 - 10°
2017 - 11°
2021 - 11°

Formazioni

Mondiali

Italia